Plaatsen
 Tanejevka (Basjkirostan) - dorp in de Russische republiek Basjkirostan
 Tanejevka (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Tanejevka (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Tanejevka (Mordovië) - dorp in de Russische republiek Mordovië
 Tanejevka (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Tanejevka (district Loeninski) - dorp in de Russische oblast Penza
 Tanejevka (district Penzenski) - dorp in de Russische oblast Penza

 Rivieren
 Tanejevka (Samara) - zijrivier van de Samara
 Tanejevka (Vtoraja Retsjka) - zijrivier van de Vtoraja Retsjka in de Tsjoekotka